Fântânele kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Fântânele (Arad)
 Fântânele (Constanța)
 Fântânele (Iași)
 Fântânele (Mureș)
 Fântânele (Prahova)
 Fântânele (Suceava)
 Fântânele (Teleorman)